Ду́глас Алекса́ндр Смит (; род. 22 июня 1985, Торонто, Онтарио, Канада) — канадско-американский актёр. Известен по роли Бена Хенриксона в сериале «Большая любовь».

Ранние годы 
Смит родился в Торонто, Онтарио, Канада, в семье Терии Смит (урожденная Остер), учительницы американского происхождения, и Мориса Смита, канадского сценариста, режиссёра и продюсера. Мать Смита появилась в нескольких фильмах Мориса в 1980-х годах. У Дугласа есть два брата — актёр Грегори Смит и Андре Смит, и сестра Саманта Смит.

Карьера 
Дуглас начал актёрскую карьеру в 11-летнем возрасте. На его счету — участие в таких успешных проектах, как «Перси Джексон: Море чудовищ», «Детектив Раш», «C.S.I.: Место преступления», «Взрыв из прошлого», «За гранью возможного» и «Секретные материалы».

Вместе со своей подругой играет в группе «Alaskan Summer». Смит — вегетарианец.

Фильмография

Примечания